Cruceiro puede referirse a:

Lugares 

 Cruceiro (Arzúa), aldea española de la parroquia de Burres, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cruceiro (La Baña), lugar español de la parroquia de Ordoeste, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 O Cruceiro de Roo, lugar español de la parroquia de Roo, del municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.

Miscelánea 

 cruceiro, cruz de piedra característica de Galicia y Portugal cuya denominación en gallego en cruceiro y en español crucero.
 cruceiro, moneda brasileña llamada cruzeiro y denominada cruceiro en España.